Chowaniec – istota w folklorze
 Chowaniec – demon domowy w religii Słowian
 
 Osoby o nazwisku Chowaniec
 Andrzej Chowaniec (1958-), hokeista
 Czesław Chowaniec (1899-1968), historyk, bibliotekarz
 Krystyna Chowaniec (1953-), historyk, nauczycielka, harcmistrzyni
 Marek Chowaniec (1966-), scenograf teatralny, telewizyjny, filmowy
 Roksana Chowaniec (1975-), archeolog
 Stefan Chowaniec (1953-), hokeista
 Wacław Chowaniec (1897-1985), prawnik, polityk, bankowiec